Gran Premi de Iugoslàvia de Motocròs 125cc, celebrat fins al 1985
 Gran Premi de Iugoslàvia de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1988

Vegeu també 
 Croàcia:
 Gran Premi de Croàcia de Motocròs 125cc, celebrat entre 1999 i 2000
 Gran Premi de Croàcia de MX3, celebrat d'ençà de 2005
 Eslovènia:
 Gran Premi d'Eslovènia de Motocròs 125cc, celebrat entre 1996 i 2000
 Gran Premi d'Eslovènia de MX3, celebrat d'ençà de 2004